

Patronyme
 Barbara Kelsch est une comédienne française spécialisée dans le doublage.
 Maximilien Kelsch (1844-1906), est un homme politique français.
 Walter Kelsch (1955- ), est un footballeur allemand.

Autres
 Le kelsch est un tissu de lin, de coton ou de métis orné d’un motif de carreaux formés par le croisement de fils de couleur bleue et/ou rouge.

Homonymie
Homonymie de patronyme